George Edward Stanhope Molyneux Herbert, 5. hrabě z Carnarvonu (26. června 1866, zámek Highclere, Hampshire, Velká Británie – 5. dubna 1923, Káhira, Egypt) byl britský šlechtic a egyptolog, který proslul financováním vykopávek Howarda Cartera v egyptském Údolí králů, završených v roce 1922 nálezem Tutanchamonovy hrobky.

V mládí proslul jako majitel závodních koní a náruživý automobilový nadšenec. V roce 1890 zdědil po smrti svého otce hraběcí titul a o pět let později se oženil s Alminou Wombwellovou, jež byla nemanželskou dcerou jednoho z členů známé bankéřské rodiny Rothschildů. Od roku 1907 sponzoroval jako nadšený amatér archeologické vykopávky v Egyptě. Dne 26. listopadu 1922 otevřel spolu s Howardem Carterem krátce před tím nalezenou neporušenou hrobku faraona Tutanchamona, plnou mnoha vzácných artefaktů.

O několik měsíců později byl nalezen mrtev ve svém hotelovém pokoji v Káhiře, čímž zavdal příčiny ke spekulacím o tzv. kletbě faraonů, podle níž měl v brzké době zemřít každý, kdo porušil klid faraonských mumií v jejich sarkofázích. Zemřel na otravu krve.

Rodina 
Lord Carnarvon se 26. června 1895 v kostele svaté Markéty ve Westminsteru oženil s Alminou Victorií Marií Alexandrou Wombwellovou, údajně nemanželskou dcerou milionáře a bankéře Alfreda de Rothschilda z rodiny Rothschildů. Carnarvonovi měli dvě děti:

 Henry George Herbert, 6. hrabě z Carnarvonu (7. listopadu 1898 – 22. září 1987), se oženil s Anne Catherine Tredick Wendellovou († 1977) a měl jednoho syna (7. hraběte) a jednu dceru. Rozvedli se v roce 1936 a v letech 1939 až 1947 byl ženatý s herečkou a tanečnicí Tilly Losch.
 Lady Evelyn Leonora Almina Herbert (15. srpna 1901 – 31. ledna 1980) se provdala za sira Brograve Beauchampa, 2. baroneta a měla jednu dceru.

V populární kultuře 
 Carnarvon byl několikrát zobrazen ve filmu, videohrách i televizních produkcích, přičemž události byly zobrazeny s různou mírou přesnosti:
 Harrym Andrewsem v roce 1980 v produkci Columbia Pictures Television Prokletí hrobky krále Tuta.
 Julianem Currym v dokumentu IMAX z roku 1998 Záhady Egypta.
 Julianem Wadhamem v dokumentárním dramatu BBC Egypt z roku 2005.
 Samem Neillem v seriálu ITV z roku 2016 Tutanchamon.
 Ve filmu Mumie je postava Evelyn Carnahan pojmenována na počest dcery lorda Carnarvona lady Evelyn, jejíž otec, i když nejmenován, je popsán jako jeden z „nejlepších patronů egyptologie“.
 "Lord Carnarvon" je vedoucí výpravy archeologů v klasické počítačové hře NetHack.
 Jeho venkovský dům, Highclere Castle, slouží jako místo natáčení televizního seriálu ITV/PBS Panství Downton, ačkoli scény pod schody byly natočeny ve filmovém studiu v Londýně, protože v suterénu Highclere Castle se nachází Carnarvonova egyptská sbírka. Highclere je ve vlastnictví současného hraběte.

Předkové

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1866
Úmrtí v roce 1923
Britští egyptologové
Muži
Narození 26. června
Úmrtí 5. dubna
Herbertové
Archeologové 20. století
Tutanchamon